La troisième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du  au .

Pendant près de 4 mois, 16 candidats reçoivent une formation artistique au sein de l'Academy. Les élèves sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque samedi sur le plateau de l'émission ainsi que devant les téléspectateurs, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte .

Présentée par Nikos Aliagas, cette promotion a pour directrice Nathalie André et pour parrain Elton John.

Cette saison est remportée par Élodie Frégé, qui décide de partager ses gains avec son finaliste Michal, battu de justesse avec 48,9 % des votes.

Générique 
Le générique sonore reste le même que pour les deux précédentes saisons, à savoir Run, baby, run de Bustafunk.

L'Academy 

Pour cette troisième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys.

Cette année, le château n'a pas subi de changement majeur. Il est toujours équipé au rez-de-chaussée d'un grand hall avec son fameux téléphone, du bureau de la directrice, d'un foyer équipé d'instruments de musique, et d'une télévision, d'une salle à manger, d'une cuisine et de la salle polyvalente (qui servira pour les répétitions). Au premier étage se trouvent 2 chambres (1 pour les filles, et l'autre pour les garçons), la salle d'interview, la salle de bains, et la salle des professeurs. Dans les annexes du château, on retrouve toujours la fameuse salle de danse qui sert également aux cours de chant, de sport et pour les évaluations, ainsi qu'une salle de théâtre, qui sert également aux cours d'expression scénique.

Candidats

Le corps professoral 

Pour cette troisième saison, Alexia Laroche-Joubert, occupée par ses fonctions au sein d'Endemol France, cède sa place de directrice à Nathalie André, qui assurait déjà la programmation musicale de l'émission. 

Les cours de sport sont désormais assurés par Tiburce Darou, anciennement préparateur physique de plusieurs tennismen comme Yannick Noah ou John McEnroe, ainsi que de plusieurs clubs de football comme Arsenal ou le PSG. On note également les arrivées de la chanteuse Patsy Gallant pour la préparation aux chansons anglaises, du chanteur Jean Schultheis connu principalement pour son titre Confidence pour confidence, ainsi que de Regina Rubens au poste de styliste. Marco Beacco devient quant à lui répétiteur aux côtés de Matthieu Gonet, mais aussi professeur de chant aux côtés d'Armande Altaï.

Raphaëlle Ricci (expression scénique), Kamel Ouali (danse) et Oscar Sisto (théâtre) conservent quant à eux leurs rôles respectifs de la saison précédente.

Artistes invités 

Les artistes suivants furent notamment invités dans l'émission pour chanter avec les élèves en direct lors d'un .

Les primes 

 Evénement 
Elton John est le parrain de cette nouvelle saison. Il est interviewé en duplex. Un portrait des candidats est diffusé, ainsi que de Nathalie André, la nouvelle directrice de la Star Academy.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit les élèves de la Star Academy 1 et de la Star Academy 2.

 
 Evénement 
Le prime est synonyme d'évaluations. Les élèves sont évalués par les professeurs et les trois nominés sont annoncés en fin d'émission.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Lorie, Florent Pagny, Marc Lavoine et Ricky Martin.

 Défi Danse 
Cette semaine, les élèves de la Star Academy ont du relever un défi danse sur I'm So Excited de The Pointer Sisters. Cette prestation a compté pour les nominations du soir.
 Nominations 
Cette semaine, les évaluations ont eu lieu sur le prime. À la fin de l'émission, les professeurs ont désigné les  3 élèves qui seront en danger la semaine prochaine : Michaël - Anne - Icaro.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Chimène Badi, Dannii Minogue, DJ BoBo, Sacha Distel, Sting et Yannick Noah.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Michal, Pierre et Sofia qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Icaro - Michaël - Anne.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Michaël - 35 %
 Icaro - 34 %
 Anne - 31 %
Michaël est sauvé par le public. Icaro et Anne vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Anne: Morganne - Élodie - Marjorie - Amina - Patxi - Stéphanie - Valérie
 Voix en faveur de Icaro:  Romain - Sofia - Michal - Pierre - Édouard - Lukas
Icaro est éliminé de la Star Academy.

 Evénement 
Stéphanie reçoit la visite de son compagnon, Bertrand, à la suite d'un reportage sur la minute du téléphone.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Blue, Calogero, Hélène Ségara, Jocelyne Labylle, Passi, Cheela, Jacob Desvarieux et Les Demoiselles de Rochefort.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Sofia, Michal et Stephanie qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Lukas - Michaël - Valérie.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Lukas - 46 %
 Valérie - 37 %
 Michaël - 17 %
Lukas est sauvé par le public. Michaël et Valérie vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Valérie : Sofia - Élodie - Édouard - Patxi - Anne - Marjorie - Pierre - Morganne -  Michal - Stéphanie 
 Voix en faveur de Michaël : Romain - Amina
Michaël est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Faudel, Julie Zenatti, Julien Clerc, Serge Lama, 3T et Raphaël. Pour la première fois, les élèves et artistes sont également accompagnés d'un orchestre symphonique lors de leurs prestations.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Sofia, Pierre et Stéphanie qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Amina - Marjorie - Romain.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Romain - 42 %
 Amina - 38 %
 Marjorie - 20 %
Romain est sauvé par le public. Amina et Marjorie vont être départagées par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Amina : Pierre - Anne - Patxi - Stéphanie - Édouard - Élodie
 Voix en faveur de Marjorie : Morganne - Lukas - Sofia - Valérie - Michal
Marjorie est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Michal reçoit la visite de sa grand-mère et de son petit frère lors de sa prestation sur Ainsi soit je... de Mylène Farmer.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Alizée, Isabelle Boulay, Johnny Hallyday et Nolwenn Leroy .

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Sofia, Michal et Patxi qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Édouard - Lukas - Valérie.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Édouard - 37 %
 Lukas - 36 %
 Valérie - 27 %
Édouard est sauvé par le public. Lukas et Valérie vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Lukas : Michal - Sofia - Romain - Pierre - Stéphanie - Patxi - Morganne
 Voix en faveur de Valérie : Élodie - Amina - Anne 
Valérie est éliminée de la Star Academy.

 Evénements 
Lukas, après avoir entendu les délibérations, est le seul nominé de la semaine. Élodie est souffrante et donc absente au prime-time. Nikos annonce que le single La bamba est disque d'or, tandis que l'album  Star Academy 3 fait sa Bamba est disque de platine.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Liane Foly, Eddy Mitchell, Seal, Enrico Macias, Sugar Daddy, Dedi et Jessica Marquez.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Patxi, Sofia et Michal qui se hissent en haut du classement.

 Nominations  
Après avoir entendu la délibération des professeurs sur les 3 nominés, Lukas est sanctionné et est le seul nominé d'office.
Le public a voté toute la semaine pour savoir s'il devait rester à la Star Academy :
 Oui - 72 %
 Non - 28 %
Lukas réintègre la Star Academy.

 Evénements 
Cette soirée est notamment marquée par l'irruption sur le plateau d'un groupe d'intermittents du spectacle obligeant à rendre l'antenne. Après une diffusion d'un épisode de la série Julie Lescaut, l'émission reprend finalement son cours normal à 23h06. Durant ce prime, Stéphanie reçoit la visite surprise de sa mère et de sa grand-mère.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Jacques Dutronc, Dany Brillant, Diam's, Martin Fontaine, Joy Esther, Aurélie Konaté et Liza Pastor pour la comédie musicale Belles belles belles.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Morganne, 'Sofia et Patxi qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Anne - Édouard - Stéphanie.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Stéphanie - 37 %
 Édouard - 36 %
 Anne - 27 %
Stéphanie est sauvée par le public. Anne et Édouard vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Édouard : Michal - Pierre - Patxi - Romain - Lukas - Élodie
 Voix en faveur de Anne : Amina - Sofia - Morganne
Anne est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Elton John, Doc Gynéco, Jérémy Chatelain, L5 et Pierre Perret.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Morganne, Sofia et Patxi qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Lukas - Édouard - Romain.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Lukas - 41 %
 Romain - 30 %
 Édouard - 29 %
Lukas est sauvé par le public. Romain et Édouard vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Romain : Michal - Sofia - Patxi - Pierre - Morganne 
 Voix en faveur de Édouard : Amina - Stéphanie - Élodie
Édouard est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Cette émission spéciale décide de la sélection des huit élèves qui participeront à la tournée 2004 de Star Academy.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Lara Fabian, Alain Chamfort, Maurane et Willy Denzey.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Sofia, Morganne et Pierre qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine, 5 élèves sont en danger : Amina - Lukas - Patxi - Romain - Stéphanie.Le public a voté, durant le prime, pour son candidat préféré :
 Lukas - 26 %
 Patxi - 25 %
 Romain - 23 %
 Amina - 17 %
 Stéphanie - 9 %
Lukas, Romain et Patxi sont sauvés par le public, et participent à la tournée aux côtés de Pierre, Michal, Sofia, Élodie et Morganne. Amina et Stéphanie sont éliminées de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Julio Iglesias, Nolwenn Leroy, Beyoncé, Patrick Fiori et Roch Voisine.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Patxi, Élodie et Michal qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Lukas - Pierre - Romain.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Lukas - 48 %
 Romain - 36 %
 Pierre - 16 %
Lukas est sauvé par le public. Romain et Pierre vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Pierre : Patxi - Élodie - Michal - Morganne 
 Voix en faveur de Romain : Sofia
Romain est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Salvatore Adamo, Laurent Voulzy, Phil Collins, Joy Esther, Liza Pastor, Aurélie Konaté, Houcine Camara, Nolwenn Leroy et Mario Barravecchia.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Élodie, Patxi et Michal qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Lukas - Pierre - Morganne.En cours d'émission, Pierre décide de quitter l'aventure de son plein gré, juste après sa prestation.

 Evénements 
Patxi reçoit la visite de ses amis sur le plateau. Après une discussion avec Pierre (par téléphone) et la directrice Nathalie André, Gérard Louvin, le producteur de la tournée, annonce dans un premier temps que Pierre n'y participera pas. Il reviendra cependant quelques semaines plus tard sur sa décision.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Pascal Obispo, Natasha St-Pier, Shaggy et Roch Voisine.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Michal, Patxi et Sofia qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 2 élèves sont en danger : Lukas et Élodie Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Élodie - 66 %
 Lukas - 34 %
Lukas est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Patricia Kaas, Laura Pausini, Patrick Fiori, Robert Charlebois et Hélène Segara.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Sofia, Michal et Élodie qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 2 élèves sont en danger : Patxi et Morganne Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Patxi - 65 %
 Morganne - 35 %
Morganne est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Charles Aznavour, Katia Aznavour, Emma Daumas, Étienne Daho, Umberto Tozzi, Cerena et Hermes House Band.

 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Garçons, les 2 derniers garçons de l'aventure, Michal et Patxi, sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré:
 Michal - 54 %
 Patxi - 46 %
Patxi est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Michel Sardou, Garou, Florent Pagny et Serge Lama.

 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Filles, les 2 dernières filles de l'aventure, Élodie et Sofia, sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour sa candidate préférée :
 Élodie - 67 %
 Sofia - 33 %
Sofia est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Elton John, Hélène Segara, les comédies musicales Autant en emporte le vent et Belles belles belles.

 La finale 
Nous connaissons enfin l'affiche de cette finale. Elle oppose Michal à Élodie.
Le public a voté toute la soirée pour son candidat préféré et l'élire gagnant de cette troisième édition de Star Academy.
 Élodie - 51,1 %
 Michal - 48,9 %
Élodie est élue gagnante de la Star Academy. Elle décide de remettre la moitié de ses gains au finaliste Michal.

Faits marquants 
 Lors du prime du , alors qu'elle chante Je suis malade, Sofia voit arriver Serge Lama sur le plateau et, émue, s'arrête de chanter.
 Le  le public a pu visiter le château de 14h à 19h.
 Du  au , Anne est invitée par Céline Dion pour un concert à Las Vegas en compagnie de plusieurs autres artistes.
 Lors du prime du , Lukas est le seul élève nominé pour avoir entendu la délibération des professeurs concernant les nominés de la semaine et divulgué ensuite l'information à ses camarades. Le public doit alors décider s'il doit ou non poursuivre l'aventure, et vote en sa faveur. Élodie, souffrante, est absente de ce même prime.
 Lors du prime du , après avoir fait une prestation sur Bohemian Rhapsody de Queen, Pierre décide de quitter directement la Star Academy de son plein gré.
 Lors de la finale, à la suite de sa victoire, Élodie décide de donner la moitié de son gain à Michal.

Incidents de direct 

Lors du prime time du  à , des intermittents du spectacle envahissent le plateau, protestant depuis le  contre la refonte de leur régime spécifique d’indemnisation du chômage, en fonction à partir du . L’invité étant Jacques Dutronc, ce dernier demande alors aux intermittents s'ils peuvent revendiquer leurs droits en chantant, ce que ces derniers refusent. L'un des membres s'exprime alors en expliquant qu’il était urgent de s’adresser aux Français et que, selon eux, le gouvernement ne protégeait plus les garanties sociales de chacun. Le problème, c’est qu’il y avait encore des intermittents à l’extérieur et ils ne pouvaient plus entrer sur le plateau. L'émission est alors interrompue, initialement pour quelques minutes, avant d'être remplacée par un épisode de Julie Lescaut, pour reprendre plus tard dans la soirée. Le lendemain, TF1 porte plainte contre les intermittents du spectacle.

Le procès de quatre des intermittents a lieu en 2007.

Discographie

Principales reprises 

 La Bamba de Ritchie Valens
 Saturday night's, alright for fighting d'Elton John
 L'Orange de Gilbert Bécaud

Albums

L'après Star Academy

Discographie des élèves

Que sont-ils devenus ?

Pierre a sorti un album solo.

Romain a participé aux émissions Encore une chance en 2012 et Las Vegas Academy en 2015.

Édouard a fait partie des musiciens lors des primes des saisons 4 à 8 et 10 de la Star Academy. Depuis il a accompagné de nombreux artistes (de Palmas, Zaz, Aznavour,...) sur scène et en studio, en tant que guitariste.

Pierre, Romain et Édouard ont également formé le groupe Premix et sorti un album ensemble.

Stéphanie a joué dans un épisode de la série Père et Maire et dans plusieurs comédies musicales (L'histoire de Sally Mac Laureen, Coups de foudre,...).

Icaro a sorti un single intitulé Sorrow.

Audiences

Prime 

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Quotidienne 

Les audiences données sont la moyenne pour chaque semaine de l'émission quotidienne diffusée pour la première fois à .

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Star Academy saison 3, sur MyTF1

 03
Album de reprises